Dallmann est un nom de famille germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Eduard Dallmann (1830–1896), chasseur de baleines et un explorateur allemand ;
  (1923–1999), homme politique est-allemand ;
  (né en 1926), écrivain allemand ;
  (né en 1969), architecte et écrivain allemand ;
  (né en 1979), patineur de vitesse allemand ;
 Linda Dallmann (née en 1994), footballeuse allemande ;
 Petra Dallmann (née en 1978), nageuse allemande ;
  (1915–1994), homme politique allemand ;
  (1924–1945), officier allemand décoré de la croix de chevalier de la croix de fer.

Notes et références 

en:Dallmann